Элленборо ():

 Барон Элленборо (Baron Ellenborough) — британский аристократический титул (с 1802).
 1-й барон Элленборо (1st Baron Ellenborough; 1750—1818) — английский юрист, адвокат и политический деятель.
 2-й барон Элленборо (1790—1871) — британский политик-тори.
 7-й барон Элленборо (1889—1945) — британский лорд, член Палаты лордов.